Les Alterans constituent une antique civilisation de l'univers de la série télévisée Stargate SG-1, ils sont la première évolution de l'espèce humaine. Ils sont notamment connus pour être les inventeurs de la porte des étoiles.

Ils sont apparus il y a des dizaines de millions d'années sur la planète Célestis, située dans une galaxie très éloignée de la Voie Lactée.

Il y a plus de 60 millions d'années, elle s'est scindée en deux factions à la suite d'un différend concernant l'attitude à adopter face aux civilisations technologiquement moins avancées :
 l'une croyait en la science, et prônait la cohabitation pacifique et harmonieuse.
 l'autre croyait en la religion, et prêchait la conquête et l'asservissement au nom du progrès et de la civilisation.
Incapable de trouver un compromis durable, une guerre civile éclata, et c'est la seconde faction qui l'emporta. Son adversaire fut ainsi contraint d'émigrer hors de la galaxie natale, et jeta son dévolu sur la Voie Lactée .
Séparés par des millions d'années-lumières et suivant des idéologies opposées, les deux camps prirent des directions différentes. Le vainqueur, demeuré seul dans la galaxie d'origine, se renomma Oris. Le vaincu pris le nom d'Anquietas, même s'il fut plus tard désigné par le terme d'Anciens par les peuples humains apparus ultérieurement.

Les Oris considèrent les Alterans qui ne les ont pas rejoint (c'est-à-dire ceux qui sont devenus les Anciens) comme le Diable.

La disparition des Oris à cause du Saint Graal fait des Anciens les seuls héritiers de cette civilisation.

Articles connexes 
 Anciens
 Oris

Notes et références 

Peuple de Stargate